Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 
 

 300e régiment d'infanterie
 300e régiment d'infanterie territoriale
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires